Жакутинга (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии.
 Жакутинга (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии.